Vranići je lahko:
 Vranići Kod Višnjana (Hrvaška)
 Vranići Kod Vižinade (Hrvaška)
 Vranići, Goražde (Bosna in Hercegovina)
 Vranići, Čačak (Srbija)

Glej tudi 
 Vranić